Тростянец () — село в Сребнянском районе Черниговской области Украины. Население 38 человек. Занимает площадь 0,356 км². Расположено на реке Тростянец.

Код КОАТУУ: 7425183003. Почтовый индекс: 17331. Телефонный код: +380 4639.

Власть 
Орган местного самоуправления — Гурбинский сельский совет. Почтовый адрес: 17331, Черниговская обл., Сребнянский р-н, с. Гурбинцы, ул. Независимости, 15.

Примечания 

Населённые пункты Сребнянского района